Zwischensprache steht für:
 einen Zwischenschritt beim Übersetzerbau, siehe Zwischencode
 bestimmte Interlingualsprachen, siehe Interlingua